The Legacy kan syfta på:
 The Legacy (musikalbum) – thrash metal-bandet Testaments debutalbum från 1987
 The Legacy (låt) – fjärde singeln av det amerikanska rockbandet Black Veil Brides från 2011
 The Legacy, Vol. 1 (Chet Baker-album) – ett musikalbum med trumpetaren Chet Baker och NDR Bigband från 1995
 The Legacy (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 The Legacy (brottare) – en grupp brottare